Saßerath ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Pauline Saßerath (* 1998), deutsche Triathletin
 Maximilian Saßerath (* 1993), deutscher Triathlet